Griffith kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Griffith, Antarktis,

Australien 

 Griffiths Rivulet, vattendrag, Tasmanien, 
 Griffith, New South Wales, ort, City of Griffith, 
 City of Griffith, local government area, New South Wales,

USA 

 Griffith, Indiana, ort, Lake County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar